Solemnis (français - Solenne, Solène, Solen), mort vers 533 est un saint chrétien, évêque de Chartres. Il apparaît dans les Acta Sanctorum (Volume VII, 57) du 25 septembre.

Biographie 
Il est nommé évêque de Chartres en 483. Il se sépare d'une partie de l'évêché de Chartres pour créer celui de Châteaudun et faire de son frère Aventin son premier évêque.

Solenne, Vedast (évêque d'Arras) et Remigius (évêque de Reims) ont contribué à la conversion de Clovis Ier au christianisme.  Solenne assiste ensuite Remigius au baptême de Clovis en 499 et devient catéchiste du roi. Il décède à Maillé (aujourd'hui Luynes, Indre-et-Loire).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des évêques de Chartres
 Diocèse de Chartres

Liens externes 
 

Évêque de Chartres
Décès en 533